Bonneuil, commune française de la Charente
 Bonneuil, commune française de l'Indre

Autres communes françaises 
Bonneuil-en-France, commune française du Val-d'Oise
Bonneuil-en-Valois, commune française de l'Oise
Bonneuil-les-Eaux, commune française de l'Oise
Bonneuil-Matours, commune française de la Vienne
Bonneuil-sur-Marne, commune française du Val-de-Marne

Patronyme 

 Christophe Bonneuil (1968-), historien des sciences français.
 Étienne de Bonneuil, architecte français du . 
 Michelle de Bonneuil, agent d’influence pendant la Révolution et l’Empire. 

Homonymie de localités
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France